Jméno a příjmení Jan Skalický  má více známých nositelů:

 Jan Skalický (kostýmní výtvarník) (1929–2006) – český kostýmní výtvarník
 Jan Skalický (manažer) (* 1965) – český politik, manažer a inženýr
 Ja Skalický (politik) (1860–1967) – československý politik a velvyslanec v Litvě a Polsku
 Jan Skalický (výtvarník) (* 1959) – český výtvarník a dramatik